Johann Faust
 Faust (sage)
Literatuur gebaseerd op de legende
 Faust (Goethe), een werk van Johann Wolfgang von Goethe over de legende
 Faustus te Leeuwarden, een Friese sage
 Dokter Faust van Waardenburg, een Nederlands volksverhaal
Films gebaseerd op de legende
 Faust (1926), film van Friedrich Wilhelm Murnau
 Faust (1994), film van Jan Švankmajer
 Faust (2011), film van Aleksandr Sokoerov
Muziek gebaseerd op de legende
 Faust (Gounod), een opera van Charles Gounod
 La damnation de Faust, een werk van Hector Berlioz
 Eine Faust Symphonie, een werk van Franz Liszt
 Drie scènes uit Faust van Goethe, een werk van Aleksandr Loksjin
 Faust (rockopera), een rockopera van Rudolf Volz
Toneel gebaseerd op de legende
 Faust (Goethe), een toneelbewerking van Ab Gietelink
Strips gebaseerd op de legende
 Faust (strip), een strip door Hans Buying

Overige 
 Faust (band) , een Duitse krautrockgroep uit de jaren 1970.